Con il nome San Secondo ci si può riferire a:

Geografia 
 San Secondo di Pinerolo – comune italiano in provincia di Torino
 San Secondo Parmense – comune italiano in provincia di Parma
 Isola di San Secondo – isola della Laguna Veneta
 San Secondo – frazione di Città di Castello in provincia di Perugia
 Villa San Secondo – comune italiano in provincia di Asti
 San Secondo – frazione di Salussola in provincia di Biella
 San Secondo – frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia

Santi e beati 

 San Secondo (†250), martire in Africa con i santi Epitteto, Felice, Giocondo, Vitale ed altri, celebrato il 9 gennaio 
 San Secondo (†?), martire in Africa con il fratello Romolo, celebrato il 24 marzo
 San Secondo di Asti (†119), vescovo e martire, santo patrono della città di Asti, celebrato il 30 marzo 
 San Secondo di Sirmio (†IV secolo), martire a Sirmio con i santi Moderata, Romana, Rufina ed altri sette, celebrato il 6 aprile
 San Secondo (†I secolo), martire in Spagna con i santi Cecilio, Esichio, Eufrasio, Ctesifonte, Indalezio e Torquato, celebrato il 15 maggio
 San Secondo di Alessandria (†353), martire ad Alessandria d'Egitto con altri compagni, celebrato il 21 maggio
 San Secondo di Amelia (†304), martire ad Amelia, celebrato il 1º giugno
 San Secondo (†?), martire in Frigia con i santi Democrito e Dionigi, celebrato il 31 luglio
 San Secondo (†286 o 302), santo e martire, celebrato il 26 agosto
 San Secondo di Nicea (†?), martire con i santi Dario, Paolo e Zosimo, celebrato il 19 dicembre
 San Secondo di Nicomedia (†303), martire a Nicomedia con i santi Anastasio, Ciriaco, Paolillo e Sindomio, celebrato il 19 dicembre
 San Secondo (†?), martire in Africa con i santi Crescenzio, Domenico, Liboso, Primiano, Saturnino e Vittore, celebrato il 29 dicembre

Pagine correlate 
 San Secondino